Forest Hill pode se referir a vários lugares:

Austrália 
 Forest Hill - um subúrbio de Melbourne, Victoria
 Forest Hill - um subúrbio de Wagga Wagga, Nova Gales do Sul

Canadá 
 Forest Hill - um bairro de Toronto, Ontário

Estados Unidos 
 Foresthill - uma Região censo-designada da Califórnia
 Forest Hill - uma vila da Louisiana
 Forest Hill - um bairro de Newark, Nova Jérsei
 Forest Hill - um bairro de San Francisco, Califórnia
 Forest Hill - uma cidade do Texas

Reino Unido 
 Forest Hill - um distrito de Londres
 Forest Hill - uma localidade em Oxfordshire
 Forest Hill - uma localidade em Wiltshire

Desambiguação